Мамбе́т — имя и топоним:

Имя 
 Мамбет — тюркское мужское имя, стяженная форма арабского имени Мухаммед.

Топоним 
Россия
 Мамбет — скала на Южном Урале у реки Зилим, в Гафурийском районе Башкортостана.
 Мамбетово — деревня в Хайбуллинском районе Башкортостана.
 Верхнемамбетово или Верхний Мамбет — деревня в Баймакском районе Башкортостана.

Казахстан
 Мамбет (быв. Ленино) — село в Коксуском районе Алматинской области.
 Мамбет — село в Индерском районе Атырауской области.
 Мамбет (бывш. Большевик) — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.

См. также 
 Мамбет-Улан
 Мамбет-Аджи
 Мамбеткулово
 Мамбетов

Примечания